The Flame in All of Us — пятый студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch, вышедший 18 сентября 2007 года на лейбле Tooth & Nail Regords.

Альбом стартовал с 58 места чарта Billboard 200. Вышло три сингла
«The Flame In All Of Us», «Falls Apart», «Favorite Disease». На «Falls Apart», «Favorite Disease» сняты клипы. Вскоре последовало специальное издание на DVD.

Список композиций

Специальное издание (CD+DVD)

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Thousand Foot Krutch
Альбомы Tooth & Nail Records